Reimsi Richer egy X. századi francia szerzetes
Richer hainaut-i gróf középkori frank nemes úr
Jean Richer (1630–1696) francia csillagász